Jordan Lotiès, né le  à Clermont-Ferrand, est un footballeur français. Il évolue au poste de défenseur central ou de milieu défensif au FC Chamalières.

Carrière 

Jordan Lotiès signe un contrat de quatre ans avec l'AS Nancy-Lorraine, en Ligue 1, durant l'été 2009. Il émet le souhait de quitter le club trois ans plus tard, mais ne quitte la Lorraine qu'à la fin de son contrat, en s'engageant avec Osasuna, en Espagne. Après une première saison pleine, il vit deux années compliquées en étant victime de deux rupture du tendon d'Achille.

Il signe son retour au Dijon FCO en , pour six mois plus une année en option en cas de montée en Ligue 1.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1984
Naissance à Clermont-Ferrand
Footballeur français
Joueur du Clermont Foot 63
Joueur du Dijon FCO
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du CA Osasuna
Joueur du KAS Eupen